Богоявленское — название населённых пунктов в России:

 Богоявленское — до 1917 года название села Красноусольский Гафурийского района Башкирии.
Богоявленское — прежнее название села Ленское в Мосальском районе Калужской области.
Богоявленское — до 1963 года название села Долгово в Земетчинском районе Пензенской области.
 Богоявленское — прежнее название села Ильмино в Никольском районе Пензенской области.
 Богоявленское — до 1833 года название села Сенгилеевского в Шпаковском районе Ставропольского края.
 Богоявленское — до 1958 года название посёлка Первомайский в Первомайском районе Тульской области.
 Богоявленское — до 1917 года название посёлка Старая Майна Старомайнского района Ульяновской области.
 Богоявленское — прежнее название села Бавлены в Кольчугинском районе Владимирской области.

См. также 
 Богоявленка
 * Богоявленское сельское поселение